Bay Park ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bay Park (Kalifornien), im San Diego County
 Bay Park (Michigan), im Tuscola County
 Bay Park (New York), im Nassau County
 Bay Park (Oregon), im Coos County

Siehe auch:
 Bay View Park